Разденься для убийцы () — итальянский джалло 1975 года, снятый режиссёром Андреа Бьянки. Фильм получил отрицательные отзывы критиков. Отмечают что фильм «Разденься для убийцы» оказал влияние развитие на жанра фильмов ужасов слэшер.

Сюжет 
После того, как фотомодель умирает во время незаконного аборта, лечащий врач переносит ее тело обратно в ее дом, инсценируя ее смерть, что бы скрыть любые следы преступления. Однако его убивает незнакомец, переодетый в гонщика и в мотоциклетном шлеме. В модельном агентстве фотограф Карло заводит роман с другим фотографом Магдой. Между тем, недавно нанятая модель Патриция к ней начинает ухаживать Маурицио, чья жена владеет агентством. Однажды вечером Марио, который также работает в агентстве, приглашает гостя в гоночной одежде к себе домой, что бы выпить, и потом получает ножевое ранение. Полиция допрашивает владельца агентства Гезеллу и другую модель Патрицию об убийстве, но узнают очень мало. Жизелла и Люсия спят вместе, однажды ночью, когда Гизелла уходит после драки, на Люсию нападают и убивают.

Маурицио предлагает другую модель, Дорис, но когда она отказывается с ним спать за деньги, он пытается ее изнасиловать. Однако он страдает импотенцией, и Дорис уходит невредимой. Вскоре убийца наносит удар Маурицио. Позже Карло станиться свидетелем убийством Гизеллы и может сфотографировать нападение, однако он убегает и получает травму в результате аварии. Пока он находиться в больнице, Магда забирает и пытается забрать его камеру и вытащить пленку, но убийца врывается и уничтожает пленку. Карло спешит домой, но убийца ушел, вместо этого он собирается убить Дорис и ее парня Стефано. Карло находит Магду живой, но убийца возвращается, что бы напасть на них обоих. В ходе борьбы с убийцей он падает с лестницы насмерть. Убийца разоблачен.

В ролях 
 Эдвиж Фенек — Магда
 Нино Кастельнуово — Карло Гунтер
 Феми Бенусси — Лючия
 Зольви Штубинг — Патриция
 Аманда — Джизелла
 Франко Диоджене — Маурицио
 Лучио Комо — Комиссар

Примечания 

Фильмы Италии 1975 года
Фильмы-триллеры Италии
Детективные фильмы Италии
Фильмы в жанре джалло
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы о серийных убийцах
Эротические фильмы-триллеры
Эротические фильмы 1970-х годов
Эротические фильмы Италии